Шко́льный — посёлок сельского типа Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

География 
Посёлок расположен на севере района. Расстояние до административного центра сельсовета села Кирово — 8 км, расстояние до районного центра города Сердобск — 38 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., посёлок основан в начале 1920-х годов при колхозе «Школьник», в 1955 году — в Свищёвском районе Пензенской области, в 1957 году передан в Сердобский район..

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Школьный на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района